Niedermeyer steht für:
 einen Familiennamen, siehe Niedermeier – dort auch Namensträger
 Niedermeyer (Unternehmen), österreichisches Elektronikhandelsunternehmen